Johnny Osbourne (né Errol Osbourne en 1948) est un chanteur de reggae jamaïcain actif des années 1960 à nos jours
 Kelly Osbourne (né en 1984) est une chanteuse britannique et la fille d'Ozzy et Sharon Osbourne
 Lloyd Osbourne (1868-1947) est un romancier américain
 Matthew Wade Osbourne est un catcheur américain connu sous le nom de Doink the Clown
 Ozzy Osbourne (né en 1948) est un chanteur britannique de heavy metal traditionnel
 Sharon Osbourne (né Sharon Rachel Levy en 1952) est une célébrité de la télévision britannique et la femme d'Ozzy Osbourne

Titre 

 The Osbournes est une série de télé réalité proposé par MTV montrant la vie de famille du rocker Ozzy Osbourne.

Autre 
 Osbourne Cox, personnage d'agent de la CIA interprété par John Malkovich dans le film Burn After Reading des frères Coen (2008). 

Patronyme anglais